Труха́нова — прізвище, жіноча форма російського прізвища .

 Відомі носії 
 Труханова Антоніна Тимофіївна (. 1932) — викладач технології швейного виробництва.
 Труханова Наталія Володимирівна (1885-1956) — артистка балету, мемуаристка. Див. також